Pierwszy rząd Ivicy Račana – siódmy rząd Republiki Chorwacji od rozpoczęcia w 1990 procesu demokratyzacji, urzędujący w latach 2000–2002
 Drugi rząd Ivicy Račana – ósmy rząd Republiki Chorwacji od rozpoczęcia w 1990 procesu demokratyzacji, urzędujący w latach 2002–2003